Austria:
 St. Andrä – miasto w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Wolfsberg
 St. Andrä am Zicksee – gmina targowa w kraju związkowym Burgenland, w poiecie Neusiedl am See
 St. Andrä im Lungau – gmina w kraju związkowym Salzburg, w powiecie Tamsweg
 St. Andrä-Höch – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Leibnitz
 St. Andrä-Wördern – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Tulln

Zobacz też:
 Andrä
 Sankt Andrä